Gisevius ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Gisevius (1810–1848), deutscher Pastor und Sprachforscher
 Hans Gisevius (1861–1938), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter
 Hans Bernd Gisevius (1904–1974), deutscher Widerstandskämpfer und Autor
 Heinrich Gisevius (1844–1903), deutscher Generalmajor 
 Marie Gisevius, Geburtsname von Marie Kahle (Lehrerin) (1893–1948), deutsche Pädagogin
 Otto Gisevius (1821–1871), deutscher Richter und Landrat
 Paul Gisevius (1858–1935), deutscher Agrarwissenschaftler